Schweizerhof (Schweizer Hof) ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Baden-Württemberg:
 Schweizerhof oder häufiger Billingshalden, Weiler im Gemeindeteil Untergröningen von Abtsgmünd im Ostalbkreis
 Schweizerhof (Gaildorf), Hof im Stadtteil Eutendorf von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall
 Schweizerhof (Großerlach), Wohnplatz im Gemeindeteil Grab von Großerlach, Rems-Murr-Kreis
 Schweizerhof (Hardthausen am Kocher), Hof im Ortsteil Kochersteinsfeld der Gemeinde Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn
 Schweizerhof (Oberried), Hof im Ortsteil Zastler von Oberried (Breisgau), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Schweizerhof (Wüstenrot), Weiler der Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn

in Bayern:

 Schweizerhof (Donauwörth), Einöde der Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries
 Schweizerhof (Kleinwallstadt), Einöde von Markt Kleinwallstadt, Landkreis Miltenberg
 Schweizerhof (Walkertshofen), Einöde der Gemeinde Walkertshofen, Landkreis Augsburg

in Österreich:
 Schweizerhof, Wüstung in Wien, siehe Liste der Wüstungen in Wien
 Schweizerhof (Gemeinde Wenns), Weiler in Wenns, Tirol

Gebäude:
 Schweizerhof (Schaffhausen), Lagerhaus in Schaffhausen, Schweiz
 Schweizerhof, Trakt der Wiener Hofburg, siehe Hofburg #Schweizertrakt
Schweizer Hof:
 Stadtmuseum im Schweizer Hof, Bretten (Baden-Württemberg)
 Gaststätte Schweizer Hof (Pasing) 

Siehe auch:
 Hotel Schweizerhof